Werlte (Emsland), een gemeente in het district Emsland in de Duitse  deelstaat Nedersaksen
 Samtgemeinde Werlte, een Samtgemeinde in het district Emsland in de Duitse deelstaat Nedersaksen